GRR steht für:
 Galileo Ground Reference Receiver, siehe Galileo (Satellitennavigation) #Abkürzungen
 German Road Races, Interessengemeinschaft von Veranstaltern von Marathon- und Straßenläufen
 Gerald R. Ford International Airport (IATA-Code), Flughafen in Grand Rapids, Michigan
 Agroar Carga Aérea (ICAO-Code), ehemalige portugiesische Frachtfluggesellschaft

grr steht für:
 Gurara (Sprache) (auch Taznatit; ISO-639-3-Code), nördliche Berbersprache in der Region Twat (Berber), Provinz Adrar, Algerien

Abkürzung